Seemöwe steht für:

 eine am Meer lebende Möwe
 Seemöwe II, ein ehemaliges Seebäderschiff
 Operation Seemöwe, Militäroperation im Zweiten Weltkrieg